Кэтлин (Кэти) Вогт (Грегг) (; 7 марта 1959 года в Элкхарте, штат Индиана, США) — канадская конькобежка американского происхождения специализирующаяся в конькобежный спорте и шорт-треке. Участвовала в самом первом неофициальном чемпионате мира по шорт-треку в Шампейне, США. Участвовала в Олимпийских играх 1976 и Олимпийских играх 1980 годов в конькобежном спорте. Двукратная чемпионка мира в шорт-треке.

Биография 
Кэтлин Вогт после переезда из США в Канаду, проживала в Манитобе, как и большинство в то время спортсменов начала с конькобежного спорта и до конца карьеры продолжала в нём участвовать, параллельно занималась шорт-треком. В 17 лет она попала на Олимпийские игры в качестве конькобежца в Инсбруке, где заняла 21 место на дистанции 500 метров и и 23-е на 1500 метров. Тогда же она приняла участие на чемпионате мира по шорт-треку в Шампейне и заняла 2 место в абсолютном зачёте, при этом выиграла и золотую медаль на 500 метров. В 1977 году она вновь заняла 2 место в общем зачёте и взяла ещё золото на 1500 метров. Тем самым стала двукратной чемпионкой мира в 18 лет. На Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде Кэти участвовала на трёх дистанциях в конькобежном спорте, но лучшее место было 16-м на дистанции 1500 метров. Вогт вышла замуж за канадского хоккеиста Рэнди Грегга 9 июня 1984 года. У них четверо детей, Райан, Сара, Джессика — медалистка чемпионатов мира по шорт-треку и Джейми — конькобежец национальной сборной Канады. Проживают в Эдмонтоне, Канада.

Примечания

Ссылки 
  Олимпийские результаты Вогт
 Профиль на сайте isu
  Вогт на Олимпийский сайте сборной Канады
  результаты с 1975 −1980 года на the-sports.org

Чемпионы мира по шорт-треку
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1976 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1980 года
Конькобежцы Канады
Шорт-трекисты Канады
Шорт-трекисты по алфавиту